Eerste divisie (mannenhandbal) 2008/09
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2008/09